Rácz Sándor (1785–1859) színész
 Rácz Sándor (1849–1893) távírófőtiszt, tanár
 Rácz Sándor (1861–1915) szőlészeti és borászati szakember, a budafoki pincemesteri tanfolyam és pincegazdaság létrehozója
 Rácz Sándor (1933–2013) politikus
 Rácz Sándor (1940) író. (Írói nevén: Romano Rácz Sándor)
 Rácz Sándor (1947) iskolaigazgató
 Rácz Sándor (1968) díszmadárpark alapító, közbiztonsági tanácsos
 Rácz Sándor (1986) atléta, gyalogló

Hasonló
 Rácz Sándor István, „Kis Rácz Sanyi” (1936–2021) 1956-os szabadságharcos és politikai elítélt

Jegyzetek